Ла Боведа има више значења:

 Ла Боведа (Ел Туле), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Боведа (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Боведа (Акаксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Боведа (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Боведа (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Боведа (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику